Суперинтендант () — командующий офицер американской военной академии Вест-Пойнт. Эта должность соответствует канцлеру или президенту американских гражданских университетов. По традиции, суперинтендант выбирается из числа офицеров, окончивших эту Академию, исключением стал только первый суперинтендант Джонатан Уильямс.

В списках суперинтендантов числятся пятеро, награждённые Медалью Почета: Оливер Ховард, Дуглас Макартур, Альберт Майлз, Джон Скофилд и Джон Уильсон. Многие суперинтенданты стали Главнокомандующими армии США, например, Джозеф Свифт и Хью Скотт. Суперинтендантство во многих случаях было ступенью к дальнейшим высоким должностям. Три суперинтенданта стали начальниками штаба армии (Макартур, Тэйлор и Вестморленд). В настоящее время действует обратная система: от суперинтенданта требуется уйти в отставку после преподавания — во избежание нежелательного влияния армейского командования на академию.

Примечания 

Военная академия США